Zákon o státním občanství nebo zákon o nabývání a pozbývání státního občanství může být:

 československé právo
ústavní zákon, kterým se doplňují a mění dosavadní ustanovení o nabývání a pozbývání státního občanství a práva domovského v republice Československé (č. 236/1920 Sb. z. a n.)
 zákon jímž se provádí úmluva ze dne 16. července 1928 mezi Československem a Spojenými státy severoamerickými o naturalisaci
ústavní dekret prezidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské (č. 33/1945 Sb.)
zákon o nabývání a pozbývání československého státního občanství sňatkem (č. 102/1947 Sb.)
zákon o nabývání a pozbývání československého státního občanství (č. 194/1949 Sb.)
zákon o zásadách nabývání a pozbývání státního občanství (č. 165/1968 Sb.)

české právo
zákon o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky (č. 39/1969 Sb.)
zákon o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky (č. 40/1993 Sb.)
zákon o státním občanství některých bývalých československých státních občanů (č. 193/1999 Sb.)
zákon o státním občanství České republiky (č. 186/2013 Sb.)